Miejscowości w USA:
 Odell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Odell – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Odell – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Hood River
Gminy w USA:
 Odell (ang. Odell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
W Wielkiej Brytanii:
 Odell – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)